La Route nationale 29 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 29 en Algérie (qui relie Lakhdaria à Blida)
 Route nationale 29 en Belgique
 Route nationale 29 au Burkina Faso
 Route nationale 29 en Estonie
 Route nationale 29 en Finlande
 Route nationale 29 en France
 Route nationale 29 en Guinée
 Route nationale 29 au Maroc

Voir aussi